Бенкович — фамилия. Известные носители:

 Бенкович, Федерико (1667—1753) — хорватский живописец и гравёр, известный также под прозвищем «Далматинец».
 Бенкович, Филип (род. 1997) — хорватский футболист, играющий на позиции защитника.
 Бенкович, Рок (род. 1986) — словенский прыгун с трамплина, чемпион мира.